Bolu, törökországi tartomány
 Bolu, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Bolu, az azonos nevű török tartomány székhelye